I Miskolc Steelers sono una squadra di football americano di Miskolc, in Ungheria; fondati nel 2005, hanno vinto 1 titolo nazionale e due Pannon Bowl.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

HFL/Divízió I (primo livello)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Divízió I (secondo livello)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Divízió II (terzo livello)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Riepilogo fasi finali disputate

Palmarès
 1 Hungarian Bowl (2016)
 2 Pannon Bowl (2010, 2021)

Note

Collegamenti esterni